

Шолаксай — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Шолаксай — село, Наурзумський район, Костанайська область